Andrej Vjačeslavivič Lomakin (), ruski hokejist, * 3. april 1964, Voskresensk, Rusija, † 9. december, 2006, Detroit, Michigan, ZDA.

Lomakin je v sovjetski ligi igral za kluba Himik Voskresensk in Dinamo Moskva, skupno je na 384-ih prvenstvenih tekmah dosegel 101 gol, v drugem delu kariere pa je igral tudi v ligi NHL za kluba Philadelphia Flyers in Florida Panthers. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerih je osvojil bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 79-ih tekmah, na katerih je dosegel štirinajst golov. Umrl je leta 2006 po hudi bolezni v starosti dvainštiridesetih let.

Pregled kariere 

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 56
| 15
| 8
| 23
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 10
| 8
| 18
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
|
| 5
| 5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 52
| 13
| 10
| 23
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 15
| 14
| 29
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 45
| 10
| 15
| 25
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 44
| 9
| 16
| 25
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 11
| 15
| 26
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 45
| 16
| 17
| 33
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 91/92
|
| 2
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 91/92
|
| 57
| 14
| 16
| 30
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 92/93
|
| 51
| 8
| 12
| 20
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 93/94
|
| 76
| 19
| 28
| 47
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 94/95
|
| 31
| 1
| 6
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 95/96
|
| 26
| 21
| 14
| 35
| -2
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Eisbären Berlin
| Nemška liga
| 96/97
|
| 30
| 7
| 7
| 14
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| Nemška liga
| 96/97
|
| 12
| 3
| 4
| 7
|
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 707
| bgcolor="#7FFF00" | 188
| bgcolor="#7FFF00" | 214
| bgcolor="#7FFF00" | 402
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 388
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti Frankfurt Lions
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih